Wilhelm Cremer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Cremer (Architekt) (1845–1919), deutscher Architekt
 Wilhelm Cremer (Schriftsteller) (1874–1932), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Wilhelm Anton Cremer (1909–1981), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Wilhelm Kremer (1915–1997), deutscher Politiker (SPD)